Plusieurs personnes portent le nom d'Otto Fischer, parmi lesquelles : 
  (1852-1932), chimiste allemand ;
  (1861-1916), physiologiste allemand ;
 Otto Fischer (1870-1947), peintre allemand ;
 Otto Fischer (1915-1993), personnalité politique suisse ;
 Otto Fischer, footballeur autrichien.